Talcy pode se referir a:
 Talcy (Loir-et-Cher)
 Talcy (Yonne)

Desambiguações de topônimos